Tenisový turnaj ATP Serbia Open 2011 se konal ve dnech 23. dubna – 1. května v srbském hlavním městě Bělehradě venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 373 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los
  Novak Djoković (vítěz)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Albert Montañés (čtvrtfinále)
  John Isner (1. kolo)
  Ernests Gulbis (1. kolo)
  Janko Tipsarević (semifinále, odstoupil)
  Juan Mónaco (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Jonatan Erlich /  Andy Ram (semifinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (vítězové)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Serbia Open